Escola Politécnica (França)
 Escola Politécnica Federal de Lausana - na Suíça
 Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia - no Brasil
 Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro - no Brasil
 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - no Brasil
 Escola Politécnica de Lisboa - em Portugal
 Escola Politécnica de Pernambuco - no Brasil
 Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - no Brasil

Ver também 
 Ensino politécnico
 Instituto politécnico

Instituições de ensino superior
Educação